Chełmno est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 de la gmina de Chełmno, dans le powiat de Chełmno ;
 de la ville de Chełmno, chef-lieu de cette gmina et du powiat de Chełmno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Chełmno nad Nerem, dans le powiat de Koło ;
 du village de Chełmno, dans le powiat de Szamotuły.

Divers 
 du camp d'extermination de Chełmno, camp d'extermination construit par les Nazis à proximité du village de Chełmno nad Nerem ;
 de la région historique de Chełmno, région historique polonaise de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.